Пицци́ни — множественная форма слова «Пиццино» (Pizzino), означающего небольшой кусок бумаги или записку. Зачастую используется в качестве фамилии.

Известные носители 
 Пиццини, Лука (род. 1989) — итальянский пловец.
 Пиццини, Франсиско (род. 1993) — аргентинский футболист.

Другие значения 
 См. Система коммуникаций в итальянской мафии#Пиццини
 Палаццо Пиццини — дворец в стиле барокко в городе Ала (Трентино-Альто-Адидже)

См. также 
 Пицци